Jacques Brunet ist der Name folgender Personen:

* Jacques Brunet (Schauspieler) (* 1939), französischer Schauspieler 
 Jacques Charles Brunet (1780–1867), französischer Bibliograf
 Jacques-Henri Brunet (* 1967), zentralafrikanischer Hürdenläufer